Урлихс, Людвиг фон (1813—1889) — немецкий филолог и археолог, профессор.
  — немецкий филолог и археолог; сын предыдущего.

Примечания